Karaby socken kan syfta på:

 Karaby socken I Västergötland
 Västra Karaby socken i Skåne
 Östra Karaby socken i Skåne